Хлориды ртути:
 Каломель (HgCl) — хлорид ртути(I);
 Сулема (HgCl) — хлорид ртути(II);